STC steht als Abkürzung für: 

 Saudi Telecom Company, saudi-arabisches Telekommunikationsunternehmen
 Schenefelder TC, einen Tennisclub
 Sensitivity Time Control, eine Radarbaugruppe
 Short Time Constant, eine weitere Radarbaugruppe
 Society for Technical Communication, Verband für Technische Kommunikation
 Spreewaldring Training Center, öffentliche Renn- und Übungsstrecke in Brandenburg
 Standard Telephones and Cables, britisches Unternehmen
 Standard Test Conditions, ein Bewertungsstandard für Solarzellen, siehe Standard-Testbedingungen (Photovoltaik)
 Supplemental Type Certificate, ein erweitertes Zertifikat eines Flugzeuges nach einer Designänderung, siehe Ergänzende Musterzulassung
 Switzerland Travel Centre, Verkaufsorganisation des Schweizer Tourismus

Abkürzung